Propil hlorid se može odnositi na:

 2-Hloropropan (izopropil hlorid)
 1-Hloropropan (n-propil hlorid)